Адела:

 Адела Трирская (ок. 660—735) — игумения. Святая Католической церкви.
 Адела Нормандская (1062/67—1137?) — дочь Вильгельма Завоевателя, супруга Этьена II, графа Блуа и Шартра, и мать английского короля Стефана Блуаского.
 Адела Фландрская (ок. 1064—1115) — жена датского короля Кнута IV Святого.
 Адела Мейсенская (ум. 1181) — жена датского короля Свена III.

См. также 
 Адела ещё не ужинала — чехословацкий комедийный фильм